Díaz Infante ist der Familienname folgender Personen: